Skovbye ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Skovbye (* 2002), kanadische Schauspielerin und Model
 Tiera Skovbye (* 1995), kanadische Schauspielerin und Model